Matheson ist der Familienname folgender Personen:
 Alan Matheson (* 1959), kanadischer Komponist und Arrangeur
 Alexander Wallace Matheson (1903–1976), kanadischer Politiker
 Arthur Matheson (1842–1913), kanadischer Politiker
 Diana Matheson (* 1984), kanadische Fußballspielerin
 Diane Matheson (* 1936), kanadische Sprinterin
 Dominic Matheson (* 1992), australischer Musikproduzent siehe Dom Dolla
 Don Matheson (1929/1930–2014), US-amerikanischer Schauspieler
 Emily Matheson (* 1993), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Garrie Matheson (* im 20. Jahrhundert), kanadische Skirennläuferin
 George Matheson (1842–1906), schottischer Theologe und Prediger
 Hans Matheson (* 1975), schottischer Schauspieler
 Hugh Matheson (* 1949), britischer Ruderer und Autor
 James Matheson (1796–1878), schottischer Händler und Gründer von Jardine, Matheson & Co
 Jim Matheson (* 1960), US-amerikanischer Politiker
 John Matheson (1917–2013), kanadischer Politiker
 Luke Matheson (* 2002), englischer Fußballspieler
 Michael Matheson (* 1970), schottischer Politiker
 Mike Matheson (* 1994), kanadischer Eishockeyspieler
 Murray Matheson (1912–1985), australischer Schauspieler
 Richard Matheson (1926–2013), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Richard Christian Matheson (* 1953), US-amerikanischer Schriftsteller und Drehbuchautor
 Scott M. Matheson (1929–1990), US-amerikanischer Politiker
 Tim Matheson (* 1947), US-amerikanischer Schauspieler
 William Matheson (1895–1978), bibliophiler Verleger und Autographensammler

Matheson steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Matheson (Colorado)
 Matheson (Kalifornien)

Sonstiges:
 Matheson Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Matheson-Gletscher, Gletscher im Palmerland, Antarktika

Siehe auch:
 Mount Matheson
 Johann Mattheson (1681–1764), deutscher Sänger (Tenor), Komponist, Musikschriftsteller und Mäzen
 Matteson